Immenberg (berg), een berg in Zwitserland
 Immenberg (heuvel), een heuvel in Beekbergen
 Immenbergweg (straat), een straat in Beekbergen
 Immenbergweg (station), een treinstation van de VSM